Askers kommun kan syfta på:

Askers kommun, Norge – norska: Asker kommune, en kommun i Akershus fylke, Norge
Askers landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1970